Charles Dilke ist der Name folgender Personen:

* Charles Dilke, 1. Baronet (1810–1869), englischer Politiker
 Charles Dilke, 2. Baronet (1843–1911), englischer Politiker
 Charles Wentworth Dilke (1789–1864), englischer Literaturkritiker